Bibiana – imię żeńskie
 Bibiana – miejscowość we Włoszech
 Bibiana (Surma) – nazwa odnogi indyjskiej rzeki Surma

Zobacz też 
 Bibianna